Юскевич-Красковський Іван Данилович також Красковський Іван Данилович (*1807  — †1887) — викладач латинської мови 2-ї Київської гімназії.

У будинку Івана Юскевича-Красковського на розі вул. Ірининської та Михайлівського провулку в Києві останній вечір і ніч у Києві з 12 на 13 серпня 1859 р. провів Тарас Шевченко. 

Цей будинок, незважаючи на протести громадськості, був знесений в 1977 р., на його місці споруджено клуб КДБ УРСР ім. Ф. Дзержинського. На фасаді будинку встановлено меморіальну дошку поетові.

Примітки 

Народились 1807
Особи, пов'язані з іменем Тараса Шевченка
Педагоги Києва